Heusser oder Heußer ist der Name folgender Personen:

 Andreas Heusser (* 1976), Schweizer Konzeptkünstler und Kurator
 Christoph Heusser (* 1974), Schweizer Schauspieler
 Felix Heusser (1817–1875), Schweizer Landarzt und Chirurg
 Hans Heusser (1892–1942), Schweizer Komponist und Dirigent
 Hans Heusser-Obrist (1922–2014), Schweizer Tiermediziner
 Harry Heusser (1881–1943), österreich-schweizerischer Maler
 Heinrich Heusser (1894–1967), Schweizer Urologe und Chirurg
 Huldreich Heusser (1889–1928), deutscher Rennfahrer
 Jakob Heusser (1895–1989), Schweizer Politiker (BGB)
 Jakob Heusser-Staub (1862–1941), Schweizer Industrieller
 Jakob Christian Heusser (1826–1909), Schweizer Geologe und Mineraloge
 Johann Jakob Heusser (1783–1859), Schweizer Arzt
 Markus Heusser (* 1972), Schweizer Primarlehrer, Musiker und Librettist
 Meta Heusser-Schweizer (1797–1876), Autorin von religiöser Lyrik; Mutter von Johanna Spyri
 Peter Heusser (* 1950), Schweizer Mediziner und Anthroposoph
 Regula Heusser-Markun (* 1943), Schweizer Journalistin, Schriftstellerin und freischaffende Publizistin
 Robin Heußer (* 1998), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Häusser
 Heuser
 Heußner